Жан-Клод Летцельтер (, род. 25 апреля 1940, Селеста) — французский шахматист, мастер ФИДЕ (1986). Трехкратный чемпион Франции 1968, 1971 и 1974 гг. Серебряный призер чемпионата Франции 1967 г. В составе сборной Франции участник четырех шахматных олимпиад. В 1975 г. представлял Францию в зональном турнире.

Во французских командных соревнованиях выступал за Страсбургский шахматный клуб.

Наивысший рейтинг Эло — 2310 (июль 1986 г.).

В свое время прославился тем, что в турнире в Монте-Карло (1968 г.) занял предпоследнее место, но сумел обыграть черными фигурами Л. Портиша, в то время одного из сильнейших шахматистов мира.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ж.-К. Летцельтера в базе Chessgames
 Личная карточка Ж.-К. Летцельтера на сайте 365Chess
Шахматисты Франции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Селеста